Egling ist der Name folgender Orte in Bayern:

 Egling, Gemeinde im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Egling an der Paar, Gemeinde im Landkreis Landsberg am Lech
 Egling (Murnau am Staffelsee), Ortsteil des Marktes Murnau am Staffelsee, Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Siehe auch:
 Eglingen